Элефант (,  — «слон»):

 «Элефант», или «Фердинанд» — немецкая самоходно-артиллерийская установка периода Второй мировой войны.
 Элефант, или Остров Мордвинова — остров в составе Южных Шетландских островов.
 Элефант — нефтяное месторождение в Ливии.
 «Элефант» — отель в Веймаре.
 «Элефант» — драма Алексея Красовского (Россия, 2019).

См. также 
 
 
  (значения)
  — фамилия на идише означает «слон» и может читаться как «элфанд».
 Элефантерия — то же, что боевые слоны.
 Элефантина — остров и город на Ниле.
 Элефантида — древнегреческая гетера и писательница.